Aqualung pode referir-se a:

 Aqualung, um tipo de equipamento de mergulho SCUBA que consiste num cilindro de ar comprimido e de um regulador de mergulho que supre a necessidade de ar à pressão ambiente.
Aqualung (álbum) é um álbum conceitual do grupo de folk rock Jethro Tull, bem como um "hit" desse álbum.
 Aqualung, o nome artístico de Matt Hales, músico britânico.
 Aqualung (Madrid), sala de concertos em Madrid.

Desambiguação